Il Miami Masters 2008 (conosciuto anche come Sony Ericsson Open,per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 24ª edizione del Miami Masters, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2008, e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2008. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Tennis Center at Crandon Park di Key Biscayne in Florida, dal 26 marzo al 6 aprile 2008.

Campioni

Singolare maschile 

 Nikolaj Davydenko ha battuto in finale  Rafael Nadal 6–4, 6–2

Singolare femminile 

 Serena Williams ha battuto in finale  Jelena Janković 6–1, 5–7, 6–3

Doppio maschile 

 Bob Bryan /  Mike Bryan hanno battuto in finale  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles 6–2, 6–2

Doppio femminile 

 Katarina Srebotnik /  Ai Sugiyama hanno battuto in finale  Cara Black /  Liezel Huber 7–5, 4–6, [10–3]

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 

 
ATP Tour 2008
WTA Tour 2008